

Sciences et techniques

Biologie 
 Les pythons sont différentes espèces de serpents des familles Pythonidae et Loxocemidae.
 Python est un genre de serpents, de la famille des Pythonidés.

Informatique 
 Python est un langage de programmation.

Génie civil 
 Le pont Python, passerelle située à Amsterdam.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie grecque, Python est un serpent monstrueux qu'Apollon a combattu à Delphes.

Culture et société

Armes et armées 
 PYTHON est un plan d'urgence britannique pendant la guerre froide.
 Le Colt Python est un revolver créé par la Colt's Manufacturing Company en 1955.
 Rafael Python est une famille de missiles air-air israéliens.

Aviation 
 Armstrong Siddeley Python est un turbopropulseur apparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Cinéma et télévision 

 Python, un téléfilm d'horreur (2000) réalisé par Richard Clabaugh et mettant en scène ces serpents ;
 Python 2, un téléfilm d'horreur (2002) réalisé par Lee Alan McConnell et mettant en scène ces serpents.

Loisirs 
 Python est un parcours de montagnes russes du parc d'attractions néerlandais Efteling.

Anthroponyme

Patronyme 

 Georges Python (1856-1927), un homme politique suisse ;
 José Python (1901-1976), un homme politique suisse ;
 Marie Python (1970-), une athlète camerounaise ;
 Valentine Python (1975-), une climatologue et femme politique suisse.

Pseudonyme 

 les Monty Python, une troupe d'humoristes anglais.

Patronyme suisse